est la formule brute de plusieurs isomères.

 prométhazine, numéro CAS , mélange des énantiomères
 R-(+)-prométhazine, numéro CAS 
 S-(–)-prométhazine, numéro CAS 
 4,4′-bis(diméthylamino)thiobenzophénone, numéro CAS